Франсуа де Монморанси (; 1600 — 22 июня 1627, Париж) — сеньор де Бутвиль, суверенный граф де Люсс, французский аристократ, казненный Людовиком XIII и кардиналом Ришельё за нарушение эдикта, запрещавшего дуэли.

Биография 

Второй сын Луи де Монморанси-Бутвиля и Шарлотты Катрин де Люсс.

После смерти бездетного старшего брата унаследовал графство Люсс в Нижней Наварре и должности бальи и губернатора Санлиса.

Отличился в Сентонже и Лангедоке во время Первой гугенотской войны (1620—1622). В 1621 участвовал во взятии Сен-Жан-д'Анжели, в 1622 — Монтобана. Направленного в подкоп лично королём Людовиком, его едва успели вытащить оттуда при обрушении подпорок.

Дуэль с Понжибо 

Вернувшись в Париж, прославился как дуэлянт, всегда выходивший победителем из поединков. На пасху 1624 года бился против графа де Понжибо из дома де Люд. Поскольку ссора произошла в трактире и дуэлянты не имели при себе ни шпаг, ни кинжалов, они вооружились позаимствованными в заведении остро отточенными ножами и послали лакеев привести друзей. Секундантом Бутвиля был барон де Рабютен-Шанталь, отец мадам де Севинье, а Понжибо сопровождал граф де Салль. Друзья развели дерущихся, и те едва успели скрыться с места дуэли в экипаже, запряженном шестеркой лошадей, в сопровождении эскорта из двухсот бойцов, прикрывавших отступление.

Парижский парламент 24 апреля за оскорбление величества божественного и человеческого приговорил дуэлянтов к повешению на Гревской площади, лишению всех титулов и званий; их тела должны были быть подвешены на Монфоконе, а дома — срыты и разрушены.

Поскольку приговоренные скрылись, постановление было вывешено на Гревской площади, но толпа дворян и их слуг ночью сорвала его. Парламент принял новое постановление, обязав губернатора Парижа герцога де Монбазона принять меры против организаторов беспорядков.

Бреда и Ла-Рошель 

Не в состоянии долго оставаться без дела и желая уехать подальше от правосудия Ришельё, Монморанси воспользовался перерывом в гражданской войне, и в 1624 отправился вместе с принцем Нассау оборонять Бреду, осажденную испанцами. После сдачи города в следующем году кузен Франсуа герцог де Монморанси отозвал его из Нидерландов для участия в экспедиции против Ла-Рошели, где Франсуа де Бутвиль снова сумел отличиться в боях на острове Ре и Олероне.

Бегство в Брюссель 

Едва удалось, благодаря громкому имени Монморанси и военным подвигам Франсуа, замять дело о дуэли с Понжибо, как Бутвиль в 1625 убил маркиза Депорта, а 25 марта 1626 дрался с графом де Ториньи на пустыре за монастырем картезианцев, и также убил своего противника. Маркиз де Ла-Фретт, близкий знакомый Бутвиля, упрекнул его в том, что граф не взял его на тот поединок в качестве секунданта. Ссора закончилась дуэлью, состоявшейся между Сен-Жермен и Пуасси. Ла-Фретт был ранен, а Монморанси пришлось спасаться бегством от городской стражи. Вместе со своим постоянным секундантом Франсуа де Ромадеком, графом де Шапелем, он отправился в Брюссель, где был с почетом принят эрцгерцогиней Изабеллой, напрасно просившей короля Людовика о помиловании.

Узнав, что Людовик отказал, Монморанси воскликнул: «Поскольку король отказывается меня помиловать, я поеду в Париж драться на Королевской площади». Ги д'Аркур, маркиз де Бёврон, желавший отомстить за своего родственника Ториньи, приехал в Брюссель, чтобы вызвать Бутвиля на поединок. Эрцгерцогиня добилась формального примирения противников, но, когда они по-дружески обнялись, Аркур прошептал: «Я буду удовлетворен, только увидев вас со шпагой в руке».

Дуэль на Королевской площади 

Выяснить отношения на испанской территории было невозможно, так как эрцгерцогиня предоставила Монморанси убежище, взяв с него обещание не драться в Нидерландах. 10 мая 1627 Бутвиль и Ромадек прибыли в Париж, и в 9 часов вечера встретились с Бёвроном на Королевской площади, чтобы обсудить условия. Было решено биться трое на трое.

Дуэль состоялась на Королевской площади 12 мая 1627 между двумя и тремя часами пополудни. Секундантами Бёврона были его оруженосец Буке и Анри де Клермон, маркиз де Бюсси д'Амбуаз, едва оправившийся от болезни. Бутвиля сопровождали Ромадек и Ла Берт.

Бились на шпагах и кинжалах. Оказавшись примерно равными фехтовальщиками, Бутвиль и Бёврон, не сумевшие достать друг друга с помощью шпаг, отбросили их и продолжили поединок на кинжалах. Бутвиль крикнул Бёврону: «Давай разведем наших друзей, наш бой и так веселый», но тем временем Ромадек убил Бюсси д'Амбуаза, а Буке опасно ранил Ла Берта. Приближение стражников вынудило противников прервать дуэль и спасаться бегством.

Арест и казнь 

Бёврон скрылся в Англии, а Бутвиль и Ромадек на лошадях умчались из Парижа в Мо, но затем имели неосторожность задержаться в Витри (городе, где был губернатором Бюсси д'Амбуаз), где их настиг великий прево Франции Ла Трусс, посланный лично королём с тремя ротами швейцарских гвардейцев маршала Бассомпьера. Ромадек собирался драться и с ними, но Монморанси уговорил своего приятеля сдаться.

В Париж арестованных доставили только 30 мая, после того как часть бойцов Дома короля была размещена этапами по пути следования, дабы предотвратить попытку отбить задержанных, которую готовили люди Гастона Орлеанского. Для большей безопасности Бутвиля и Ромадека перевозили ночью. В Париже их посадили в Бастилию, а 21 июня перевели в Консьержери. В тот же день парламент вынес приговор. Представители высшей знати, беременная жена Бутвиля, отправившаяся в Лувр в сопровождении принцессы Конде, герцогинь Монморанси, Ангулем и Вантадур напрасно умоляли короля о снисхождении. Ришельё настоял на показательной казни Бутвиля, сумевшего в короткий срок 23 раза нарушить королевский эдикт, и кардинала не смогло смягчить даже ходатайство племянницы, мадам де Комбале.

Людовик отказался помиловать приговоренных, ответив: «Их гибель огорчает меня так же, как и вас, но совесть не позволяет даровать прощение».

22 июня 1627 Монморанси и Ромадек были обезглавлены на Гревской площади в Париже. Умерли они так же мужественно, как и жили, потребовав от палача не завязывать глаза.

Ришельё, оправдываясь перед современниками и потомками, пишет в своем «Политическом завещании», что решение о казни Бутвиля далось ему нелегко:

...положить конец беспрерывной череде дуэлей могло только примерное наказание гг. Бутвиля и Шапелля. Признаюсь, никогда я не находился в большем душевном смятении, чем в том случае, и едва не уступил всеобщему сочувствию, которое вызывала во всех сердцах трагическая участь двух молодых дворян, едва не пошёл навстречу ходатайствам самых высокопоставленных особ двора и настойчивым просьбам моих самых близких родственников. Слёзы их жён тронули меня до глубины души, но мысль о потоках крови Вашего дворянства, унять которые можно было, только пролив кровь этих двух молодых людей, придала мне силы, помогла овладеть собой и убедить Ваше Величество отдать приказ о казни ради пользы государства, пусть даже и вопреки почти единодушному мнению света и моим собственным чувствам.

Сын Франсуа де Бутвиля, знаменитый маршал Люксембург, родился через шесть месяцев после казни отца. Герцог Монморанси, поднявший в 1632 мятеж против короля и кардинала, выставил в качестве одной из причин отказ Людовика принять его просьбу о помиловании кузена.

Семья 

Жена (17.03.1617) — Элизабет-Анжелика де Вьен (1607—05.08.1696), дочь Жана де Вьена, президента парижской счетной палаты, и Элизабет Долю. Всю свою долгую жизнь она провела в своем загородном поместье, где и умерла. Дети:
 Мари-Луиза де Монморанси-Бутвиль (09.1625—09.1684). Муж (1641): Доминик д'Этамп, маркиз де Валансе (1595—1691)
 Элизабет-Анжелика де Монморанси-Бутвиль (8.03.1627—24.01.1695), называемая Прекрасная Бутвиль. Муж 1) (26.02.1645): Гаспар IV де Колиньи, герцог де Шатийон (1620—1649); 2) (2.11.1663): герцог Кристиан Людвиг I Мекленбургский (1633—1692)
 Франсуа-Анри де Монморанси-Бутвиль (7.01.1628—4.01.1695), герцог де Пине-Люксембург и Бофор-Монморанси, маршал Франции. Жена (7.11.1661): Мадлен-Шарлотта-Бонна-Тереза де Клермон-Тоннер, герцогиня де Пине, принцесса де Тенгри (1635—1701), дочь графа Шарля-Анри де Клермон-Тоннера и герцогини Маргариты-Шарлотты де Пине-Люксембург

<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe; 
|1= 1. Франсуа де Монморанси
|2= 2. Луи де Монморанси-Бутвиль (ок. 1560—1615)
|3= 3. Шарлотта Катрин де Люкс
|4= 4. Франсуа I де Монморанси (ум. после 1559) сеньор де Алло
|5= 5. Жанна де Мондрагон
|6= 6. Шарль де Люкс (1535—1604)
|7= 7. Клод де Сен-Желе
|8= 8. Клод де Монморанси (ум. 1546) барон де Фоссё
|9= 9. Анна д’Омон (ум. 1559)дама де Мерю
|10= 10. Троилюс де Мондрагон сеньор де Алло
|11= 11. Франсуаза де Ла-Палю 
|12= 12. Жан IV де Люкс (1494—1559) 
|13= 13. Изабо де Грамон (1509—1579)
|14= 14. Луи де Сен-Желе  (1513—1589) сеньор де Лансак
|15= 15. Жанна де Ла-Рошешандри (ок. 1525—1563)
|16= 16. Ролан де Монморанси (ум. 1506) барон де Фоссё
|17= 17. Луиза д'Оржемон (ум. после 1529) дама де Байе-сюр-Эш
|18= 18. Ферри д’Омон (ум. 1526)
|19= 19. Франсуаза де Ферьер дама де Данжю
|22= 22. Франсуа де Ла-Палю 
|23= 23. Маргарита де Керимерк|24= 24. Жан III де Люкс (1470 — ок. 1507)
|25= 25. Габриель д'Изальгьер дама де Сент-Ливрад
|26= 26. Роже де Грамон (ум. 1519) 
|27= 27. Леонора де Беарн де Фуа 
|28= 28. Александр де Сен-Желе (ум. 1522)
|29= 29. Жакетта де Лансак 
|30= 30. Филипп де Ла-Рошешандри 
|31= 31. Жанна де Бомон'}}</center>

 Комментарии 

 Примечания 

 Литература 

 Père Anselme''. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. III. — P.: Companie des Librairies, 1728, p. 588
 , coll. 128—131
 , p. 346
 , p. 63 
 , pp. 319–320 
 Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume. T. III, première partie. — P.: Librairie Bachelin-Deflorenne, 1873, p. 291

Ссылки 

 Montmorency-Bouteville

Дом де Монморанси
Участники Восьмидесятилетней войны
Дуэлянты
Убившие на дуэли во Франции
Заключённые Бастилии
Обезглавленные во Франции
Казнённые во Франции в XVII веке
Графы де Люкс